Василько де Серецки, Александру:

 Василько де Серецки, Александру (1827—1893) — барон, его сын:
 Василько де Серецки, Александру (1871—1920) — граф, военный деятель.